Een verkeersweg:
N337 (België)
N337a (België)
N337 (Frankrijk)
N337 (Nederland), zie Provinciale weg 337
N337 (Zwitserland)